Джаммария Моска (; [до 1507 — 1574, Венеция), также называемый Падуанец () — итальянский скульптор.

Биография 
Родился — до 1507 года.

Карьера Моска пошла вверх после смерти выдающегося венецианского скульптора Лоренцо Бреньо в 1529 году и продолжалась несколько десятилетий. Первое упоминание о Моска в венецианских документах датируется 1529 годом.

Основные работы в Венеции выполнены в мраморе и сейчас находятся в церкви Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари, церкви Сан Рокко и в Ка' д'Оро

С 1533 и до смерти в 1574 году, Моска регулярно приглашается для работы польскими королевой Бона Сфорца и королём Сигизмундом II Августом, а также другими представителями польской знати со всей территории Польши. В 1559 году падуанский летописец сообщил, что Моска был приглашен в Польшу для возведения королевской могилы Сигизмунда II Августа. Выдающийся вклад в польское искусство делает Моско основным скульптором польского Ренессанса.

Работы 
Работы Моска в Польше включают в себя: 
 медали членов королевской фамилии
 разрушенные могилы королев Эльзбиеты и Барбары
 восковая модель Кракова
 лестница для Суконных Рядов в Кракове
 киворий для церкви Девы Марии в Кракове
 могилы польского гетмана Яна () и его сына Яна Кристофа () Тарновских  в городе Тарнув
 могила польского воеводы Яна Камьенецкого () в Кросно
 могила примаса Польши Миколая Дзежговского () в Гнезно
 Могила примаса Польши Петра Гамрата () в Вавеле

Источники 

Скульпторы Италии
Скульпторы Польши